Himera, antička mitska neman
Himera (grad), starogrčka kolonija na Siciliji